Manuel López Álvarez (Rabanal de Fenar, Lleó, 14 de maig de 1948 - Barcelona, 4 de maig de 2011) fou un militant obrer. Afeccionat a la poesia i el dibuix, demostrant una destacada sensibilitat social.

Trajectòria durant el franquisme 
Va fer estudis de Formació Professional a França. De tornada va anar a viure definitivament a Barcelona i treballà a la Solvay, La Farga (Altos Hornos de Catalunya), Nuevo Vulcano i cansat d'acomiadaments va buscar feina en el sector de la construcció on va liderar diverses vagues. I arran de la greu crisi dels 70 va ingressar a Correus.

Després de col·laborar amb grups d'esquerra molt minoritària, Manuel va militar a l'organitzció maoista PCE i (Partit Comunista d'Espanya (internacional) que es convertí més tard en el PTE (Partit del Treball d'Espanya) en la seva branca catalana. Per la discrepàncies amb la direcció del partit va ingressar a l'ORT (Organización Revolucionaria de los Trabajadores) també d'orientació maoista. Paral·lelament inicià una intensa lluita de caràcter sindical amb CCOO, SU (Sindicat unitari) aquest vinculat a l'ORT.

Etapa democràtica 
Amb el temps es va anar aproximant al nacionalisme d'esquerra i es presentà a les primeres eleccions al Parlament de Catalunya amb el BEAN (Bloc d'Esquerra d'Alliberament Nacional) per la circumscripció de Barcelona en el tercer lloc darrere Lluís Maria Xirinachs i Joan Anton Sànchez Carreté. Quan el BEAN es va dissoldre va aproximar-se a l'espai socialista i es va afiliar a la UGT on va tenir càrrecs de responsabilitat en la Federació de Servei Públics. Quan el desembre de 1989 Justo Domínguez va deixar de ser secretari general del sindicat arran de la desaprovació de la gestió del Secretariat Nacional (encapçalat per Domínguez) per part del Comité Nacional de la UGT aquest va criticar a la nova direcció per unes suposades maniobres, llavors Manuel López i altres militants ugetistes van abandonar l'organització sindical socialista. Més tard col·laborà amb l'ERC. La seva darrera activitat sindical fou a la CGT (Confederació General del Treball) on es va encarregar de la formació en l'àmbit dels serveis públics.

Font 
 Converses amb Manuel López

Referències 
Sobre la vaga dels 21 dies de 1977 (Comissió dels 24)
http://www.nodo50.org/casc/mota/La-huelga-de-los-21-dias-de-1977 

Sobre el BEAN
 http://www.gencat.cat:8000/oeleccions/owa/p14.consultar_candi_candi?v_tipus_eleccio=A&v_any_eleccio=1980&v_num_eleccio=1&v_codi_provincia=8&v_codi_partit=59

Sobre el conflicte de la UGT (desembre de 1989)
 http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1989/12/06/pagina-57/33083861/pdf.html

Sindicalistes espanyols
Persones de la província de Lleó